Con il nome Thieux esistono due comuni francesi:

Thieux – Oise
Thieux – Senna e Marna